Vioolsonate nr. 9 (Beethoven), een sonate voor viool en piano van Ludwig van Beethoven
 De Kreutzersonate, een roman van Lev Tolstoj, gebaseerd op de muziek van Beethoven
 Kreutzersonate (Janáček), een strijkkwartet van Leoš Janáček, op zijn beurt gebaseerd op de roman van Tolstoj